Un polissoir est un outil destiné à polir des surfaces ou des arêtes.
 Polissoir (archéologie) : un rocher employé pour polir des outils en pierre.
 Polissoir (manucure) : un ustensile cosmétique employé pour polir la surface des ongles.